Wenger může být:

 Wenger – švýcarská společnost vyrábějící hodinky a cestovní vybavení se sídlem v Delémontu

příjmení
 Arsène Wenger (* 1949) – francouzský fotbalista
 Josef Wenger (1840–1903) – rakouský politik německé národnosti
 Livio Wenger (* 1993) – švýcarský rychlobruslař a inline bruslař